Индаур:

 Индаур — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Индаур — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Индаур — туземное княжество в составе Британской Индии, существовавшее в XVIII—XX веках.